Canaense – abitanti di Nova Canaã (Bahia)
Canaense – abitanti di Nova Canaã do Norte